

Cinema 
 Hold On!  – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman (come Al Herman)
 Hold On! – film del 1966 diretto da Arthur Lubim
 Hold On – cortometraggio del 2002 diretto da Glen Ripps

Musica 
 Hold On! – album degli Herman's Hermits del 1966, colonna sonora del film omonimo
Hold On – traccia dell'album John Lennon/Plastic Ono Band di John Lennon del 1970
Hold On – album dei Trapeze del 1979
Hold On – traccia dell'album Audio-Visions dei Kansas del 1979
 Hold On – singolo di Carlos Santana del 1982, dall'album Shangó
Hold On – singolo di Freddie Mercury e Jo Dare del 1986 
 Hold On – album della Nitty Gritty Dirt Band del 1987
Hold On – singolo delle En Vogue del 1990, dall'album Born to Sing
Hold On – singolo delle Wilson Phillips del 1990, dall'album Wilson Phillips
 Hold On – traccia dell'album Fan Club di Alexia del 1997
 Hold On – singolo delle B*Witched del 2001, dalla colonna sonora di Pretty Princess
Hold On – singolo dei Good Charlotte del 2003, dall'album The Young and the Hopeless
 Hold On – traccia dell'album A Poet's Life di Tim Armstrong del 2007
Hold On –  singolo dei Jonas Brothers del 2007, dall'album The Jonas Brothers
Hold On – traccia dell'album Untitled dei Korn del 2007
Hold On – singolo di KT Tunstall del 2007, dall'album Drastic Fantastic
Hold On – singolo dei Razorlight del 2007, dall'album Razorlight
 Hold On – traccia dell'album Buck the World di Young Buck del 2007
Hold On – singolo di Michael Bublé del 2009, dall'album Crazy Love
Hold On – singolo di Sean Paul del 2011, dall'album Tomahawk Technique
Hold On – singolo di 50 Cent del 2014, dall'album Animal Ambition
Hold On – singolo di Moguai del 2015
Hold On – singolo di Martin Garrix del 2019
Hold On – singolo di Lil Tjay del 2019
Hold On – singolo di Justin Bieber del 2021
Hold On – singolo di Rod Stewart del 2021